Füssel ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Füssel (* 1958), österreichischer Schriftsteller
 Hans Füssel (1897–1989), deutscher Bildhauer, Bronzegießer, Medailleur und Restaurator
 Hans-Peter Füssel (* 1949), deutscher Jurist und Erziehungswissenschaftler
 Johann Michael Füssel (1753–1824), protestantischer Pfarrer, Hofrichter und Verfasser
 Kuno Füssel (* 1941), katholischer Theologe, Lehrer und Buchautor
 Marian Füssel (* 1973), deutscher Historiker
 Martin Füssel (1571–1626), deutscher evangelischer Pfarrer, Hofprediger in Berlin
 Stephan Füssel (* 1952), deutscher Buchwissenschaftler, Hochschullehrer und Buchautor